Sportowcy
 Jesper Hansen (ur. 1985) – duński piłkarz (bramkarz)
 Jesper Hansen (ur. 1990) – duński kolarz szosowy